Schody – element architektoniczny 
 Schody – album zespołu Perfect
 Schody – konkurencja sportowa

Zobacz też 
 Schody Böhmera i Preula
 Schody Haʻikū
 Schody Penrose’a